Forte de São Tiago (Gana) - em Gana
 Forte de São Tiago Maior do Tete - em Moçambique
 Forte de São Tiago da Misericórdia - no Brasil
 Forte de São Tiago das Cinco Pontas - no Brasil
 Forte de São Tiago de Banastarim - na Índia
 Fortaleza de São Tiago do Funchal - no Funchal, ilha da Madeira;

Desambiguação